60 meter häck är en friidrottsgren som det vid seniortävlingar tävlas i under inomhussäsongen. Både kvinnor och män tävlar i 60 meter häck.

10 bästa resultat: damer

10 bästa resultat: herrar

Källor

Se även 
 Häcklöpning
 100 meter häck
 110 meter häck
 200 meter häck
 400 meter häck

Häcklöpning